Danilo Napolitano (Vittoria, província de Ragusa, 1981), ciclista italià professional des del 2004.
 Giorgio Napolitano (Nàpols, 1925), XI President de la República Italiana.
 Norberto Anibal Napolitano (Buenos Aires, 1950 - Luján, 2005), guitarrista, cantant i compositor de blues, rock i metal argentí.